West Midlands er et område i England og kan henvise til:

 West Midlands (region) - en region
 West Midlands (county) - et county
 West Midlands (Regional) League - en regional fodboldliga